A matriz óssea é composta por uma parte orgânica(35%, representa a flexibilidade do osso), e uma parte inorgânica(65%, representa a rigidez e resistência do osso) cuja composição é dada basicamente por íons de fosfato e cálcio, formando cristais de hidroxiapatita. A matriz orgânica é composta na sua grande maioria por colágeno tipo I, sendo assim, quando o osso apresenta-se descalcificado, ela cora-se com os corantes específicos do colágeno.

Matriz óssea 
PARTE INORGÂNICA (65%): são formados por cálcio, fósforo, citrato, Mg, K, Na e principalmente de cristais de Hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) ao longo das fibras colágenas. Possuem uma capa de hidratação ao seu redor, formados por íons hidratados. 
PARTE ORGÂNICA(35%): é colágeno do tipo I. O restante é SFA, formada por glicoproteínas e proteoglicanas (condroitin e queratan sulfato).

Produção de matriz óssea:

A função primária dos osteoblastos é sintetizar a parte orgânica da matriz óssea e participar na formação da matriz inorgânica. A matriz óssea consiste em 35% de material orgânico, dos quais grande parte corresponde ao colágeno tipo I ao lado de outras macromoléculas, como proteoglicanos, proteínas envolvidas na mineralização (osteocalcina), proteínas ligantes de cálcio (osteoconectina, sialoproteína), proteínas de adesão celular (osteopontina, fibronectina), citocinas, fatores de crescimento e enzimas, além de água. A matriz orgânica é permeada por cristais de hidroxiapatita que totalizam 65% do remanescente do tecido ósseo.

(Carvalho e Collares-Buzato - Células uma abordagem multidisciplinar, Manole: Barueri, 2005.)

Esqueleto